Дембовец () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ясленский повят, Подкарпатское воеводство. Население — 8347 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Цеклин
 Дембовец
 Дулёмбка
 Дзелец
 Добрыня
 Фолюш
 Лазы-Дембовецке
 Майсцова
 Пагурек
 Радость
 Воля-Цеклиньска
 Воля-Дембовецка
 Зажече

Соседние гмины 
 Гмина Ясло
 Гмина Липинки
 Гмина Новы-Жмигруд
 Гмина Осек-Ясельски
 Гмина Сенкова
 Гмина Тарновец

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подкарпатского воеводства